Craigs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Craigs (New York)
 Craigs (Pennsylvania)
 Craigs Mill (Delaware)

Craigs steht für:
 Dolmen von Craigs, eine Megalithanlage in Nordirland

Siehe auch:
 Craig